народна назва рослини Арніка гірська
 не літературна назва руля (запозичення з російської мови)
 Іван Баранка — словацький хокеїст
 Баранка — річка, притока річки Малий Черемшан